

Geografia 
 Sinn – comune del circondario di Lahn-Dill-Kreis in Assia
 Sinn – affluente alla destra orografica della Saale di Franconia
 Piccola Sinn – affluente alla destra orografica della Sinn

Persone 
 Carola Bruch-Sinn (1853-1911) – scrittrice austriaca e traduttrice 
 Edmund Sinn (1902-1978) – giurista, imprenditore e uomo politico tedesco (CDU)
 Hansjörg Sinn (n. 1929) – chimico tedesco e senatore di Amburgo
 Helmut Sinn (1916-2018) – pilota ed imprenditore tedesco
 Josef Sinn (1868-1929) – commerciante e politico tedesco del centro
 Ryan Sinn – bassista statunitense

Altro 
 Sinn Féin – movimento indipendentista e partito repubblicano irlandese
 Sinn – azienda tedesca produttrice di orologi da polso